Bukit Selamat (Sungai Raya), een plaats in Indonesië
Bukit Selamat (Simpang Kanan), een plaats in Indonesië
Bukit Selamat (Besitang), een plaats in Indonesië